Antibody Dependent Cellular Cytotoxicity, czyli cytotoksyczność komórkowa zależna od przeciwciał
 Abu Dhabi Combat Club – największa organizacja submission fightingu na świecie